Здравков:
 Здравков, Антони (род. 1946) — болгарский футболист, тренер.
 Здравков, Гордан (род. 1959) — македонский футболист, тренер.
 Здравков, Здравко (род. 1970) — болгарский футболист, тренер.
 Здравков, Иван (род. 1991) — болгарский футболист.
 Здравков, Радослав (род. 1956) — болгарский футболист, тренер.